Miguel Rodriguez peut désigner :
 Miguel Ángel Rodríguez (1985-), joueur de squash colombien ;
 Miguel Rodríguez (19?-), homme politique vénézuélien ;
 Miguel Rodríguez (1967-), marcheur mexicain ;
 Miguel Rodríguez (1969-), matador espagnol ;
 Miguel Rodriguez Orejuela (1943-), trafiquant de drogue colombien ;
 Miguel Rodríguez Torres (1964-), militaire et homme politique vénézuélien.